Ботани́ческое — название населённых пунктов.

Россия 
 Ботаническое — посёлок в Черняховском районе Калининградской области России.
 Ботаническое — село в Раздольненском районе Крыма.
 Ботаническое — прежнее  (1971—1991 годы) название посёлка городского типа Никита в городском округе Ялта/Ялтинском городском совете Крыма.